

Geografia 
 Belgio
 Macon - ex comune della provincia vallona dell'Hainaut
 Francia
 Mâcon – comune della Saona e Loira
 Stati Uniti d'America
 Macon – città della Contea di Warren, Carolina del Nord
 Macon – capoluogo della Contea di Bibb, Georgia
 Macon – città della Contea di Macon, Illinois
 Macon – township della Contea di Lenawee, Michigan
 Macon – capoluogo della Contea di Noxubee, Mississippi
 Macon – capoluogo della Contea di Macon, Missouri

Marina 
 – dirigibile rigido varato nel 1933; affondato per un cedimento strutturale il 12 febbraio 1935
 – fregata  ordinata nel 1943 e cancellata, prima di essere impostata, il 31 dicembre 1943
 – incrociatore pesante  varato nel 1944

Persone 
 Beatrice di Mâcon o di Vienne o del Viennois – contessa consorte di Savoia
 Daryl Macon – cestista statunitense
 Floyd Macon Simmons – multiplista e attore statunitense
 Gaucher IV di Mâcon o di Vienne  – signore di Salins e di Montluçon
 Gerardo di Mâcon – vescovo e monaco cristiano franco, santo della Chiesa cattolica
 Guglielmo III di Mâcon – conte di Mâcon e di Vienne
 Mark Macon – cestista statunitense
 Rinaldo di Mâcon, o Rainaldo o Reginaldo I di Borgogna – conte di Borgogna
 Stefano I di Mâcon – conte di Mâcon e di Vienne
 Macone – poeta greco del III secolo a.C.

Altro 
 9380 Mâcon – asteroide della fascia principale
 ZRS-5 USS Macon – dirigibile della Marina statunitense